Njupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Njupsjön, sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Njupsjön (Särna socken, Dalarna, 684018-133882), sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Njupsjön (Särna socken, Dalarna, 684093-133848), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn